

Thornham, village de la province du Cap-Oriental.

Thornham est une banlieue du Grand Manchester.
 Thornham est un village du Norfolk.
 Thornham Magna et Thornham Parva sont des villages voisins du Suffolk.